Landtagswahlkreis Warendorf steht für:

 Landtagswahlkreis Warendorf I
 Landtagswahlkreis Warendorf II